L'Africaine steht für:
 L’Africaine (Q 196), ein französisches U-Boot der L'Aurora-Klasse
 L’Africaine (Oper), eine Oper von Giacomo Meyerbeer